Виктор Шевелёв: Шевелёв, Виктор Михайлович (род. 1940) — советский хоккеист.
 Шевелёв, Виктор Павлович (1921—2004) — бригадир проходчиков, Герой Социалистического Труда.
 Шевелёв, Виктор Семёнович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Шевелёв, Виктор Степанович (1923—1993) — старший машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда.